Кла́вдий (Клод; ; умер в ) — архиепископ Безансонский (685—692); святой (день памяти — 6 июня).

Биография 
Святой Клавдий родился в Франш-Конте в семье сенатора. После рукоположения он стал священником в Безансоне. Согласно преданию, после двенадцати лет служения он удалился в монастырь Кондат (Condat), что Юрских горах. Теперь это место называется Сен-Клод. Там он жил святой аскетической жизнью. Св. Клод был поставлен настоятелем монастыря. В качестве настоятеля он особое внимание уделил монастырскому правилу восстановлению монастырских сооружений.

В 685 году святой Клавдий был избран архиепископом Безансонским, вопреки его преклонному возрасту и нежеланию занять это ко многому обязывающее место. Тем не менее, он управлял архиепархией семь лет, после чего возвратился в Кондат, руководство которым он сохранял во время своего архиепископского служения. Святой Клавдий отошёл ко Господу в весьма почтенном возрасте в 699 году.

Имеется также мнение, что он оставался приходским священником до избрания епископом и удалился в монастырь только по окончании епископского служения. Почитание святого Клавдия широко распространилось в XII веке, когда его тело было обретено нетленным. Место его погребения долгие годы привлекало многочисленных паломников случаями чудесных исцелений.

Ссылки 

 St. Claud 
 Claudius von Condat 

Святые периода Меровингов
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VII века
Святые Франш-Конте
Архиепископы Безансона
Архиепископы VII века